Рюделль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рюделль, Ингвар (1922—2013) — шведский футболист, нападающий.
 Рюделль, Свен (1905—1975) — шведский футболист, нападающий.